Municipio de Garden puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Garden (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Woodruff.
 Municipio de Garden (condado de Boone, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Boone.
 Municipio de Garden (condado de Harvey, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Harvey.
 Municipio de Garden (condado de Cherokee, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Cherokee.
 Municipio de Garden (condado de Delta, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Delta.
 Municipio de Garden (condado de Polk, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Polk.